Le Touldu (du breton Toull Du, trou noir) est le nom de plusieurs rivières de Bretagne :
 un affluent de l'Aulne,
 un affluent du Trieux,
 un affluent du Quéronic.

C'est aussi :
un toponyme connu dans plusieurs communes bretonnes : Scaer, Plésidy, etc.
un patronyme issu de ce toponyme.